Procas är ett släkte av skalbaggar. Procas ingår i familjen Erirhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Procas